Die Zwölf steht für
 Die Zwölf (Neues Testament), eine Bezeichnung der Apostel
 Die Zwölf (Poem) von Alexander Block
 Die Zwölf (Roman)
 Die Zwölf (Künstlergruppe), Münchner Malergemeinschaft